Какау:

 Ка́кау () — город и коммуна в Германии.
 Кака́у ()  — Джеронимо Мария Баррето Клаудемир да Силва, немецкий и бразильский футболист.
 Кака́у ()  — Рикарду Камара Собрал, главный тренер МФК Кайрат и Национальной сборной Казахстана по мини-футболу.